2 miejscowości w Polsce:
 Myszkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański
 Myszkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Szamotuły